Верхнеура́льский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской области России.

Административный центр — город Верхнеуральск.

География 
Район богат полезными ископаемыми, особенно медными рудами.

Среди памятников природы широко известен Карагайский бор.

История 
Район образован 4 ноября 1926 года. Муниципальное образование наделено статусом муниципального района законом Челябинской области от 24 июня 2004 г. № 247-ЗО «О статусе и границах Верхнеуральского муниципального района, городских и сельских поселений в его составе».

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Верхнеуральск и рабочий посёлок Межозёрный) проживают  % населения района.

 Национальный состав
В районе проживают русские, башкиры, татары, казахи, мордва а также другие национальности.

Территориальное устройство 
Верхнеуральский район как административно-территориальная единица области делится на 8 сельсоветов, 1 город районного значения и 1 рабочий посёлок (посёлок городского типа) с подчинёнными им населёнными пунктами. Верхнеуральский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает 10 муниципальных образований, в том числе соответственно 8 сельских поселений и 2 городских поселения:

Населённые пункты 
В Верхнеуральском районе 51 населённый пункт.

По состоянию на 1966 год в Нязепетровском районе было 62 населённых пунктов. Часть из них была упразднена впоследствии, некоторые вошли в состав городов.

Археология 
Стоянка в пещере Смеловская II относится к самому началу позднего палеолита.

Известные уроженцы и жители 
В районе родились и жили восемь Героев Советского Союза:
 Булаенко, Иван Савельевич (1912—2000) — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны командир 11-го гвардейского Кишинёвского воздушно-десантного полка 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии подполковник. Родился в селе Форштадт.
 Гладков, Василий Дмитриевич (1907—1981) — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны командир 35-го гвардейского Седлецкого кавалерийского полка 17-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии подполковник. Родился в городе Верхнеуральске.
 Ерёмин, Михаил Иванович (1920—1945) — советский солдат, в годы Великой Отечественной войны разведчик взвода пешей разведки 331-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии, рядовой. Родился в деревне Денисовка Кугарчинского района Башкирии, ранние годы провёл в селе Дзержинка ныне Верхнеуральского района Челябинской области.
 Здунов, Василий Федорович (1924—1998) — советский военачальник. Родился в Мордовии, переехал вместе с родителями в деревню Ивановка.
 Казаков, Пётр Иванович (1909—1945) — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны командир батальона 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии капитан. Родился в посёлке Сухтелинский.
 Крылов, Николай Николаевич (1918—1980) — советский солдат, в годы Великой Отечественной войны механик-водитель танка 398-го танкового батальона 183-й танковой бригады 10-го танкового корпуса, сержант. Родился в селе Петропавловка ныне Уйского района Челябинской области, окончив среднюю школу, работал трактористом Карагайской МТС Верхнеуральского района и Нижнеусцелемовской МТС.
 Пьянзин, Иван Семёнович (1919—1942) — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны командир 365-й батареи 110-го зенитного артиллерийского полка противовоздушной обороны (ПВО) Береговой обороны Черноморского флота, старший лейтенант. Родился в селе Великопетровка Карталинского района Челябинской области. Перед войной закончил Верхнеуральский сельскохозяйственный техникум.
 Серебряников, Александр Григорьевич (1904—1943) — советский солдат, в годы Великой Отечественной войны помощник командира взвода (парторг 8-й роты) 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старший сержант. Родился в деревне Малоказаккулово ныне Учалинского района (по другим данным — на станции Юрюзань ныне Белорецкого района) Башкирии, работал пимокатом в Верхнеуральске.

 Флаг Верхнеуральского района

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Верхнеуральского муниципального района
 Форум Верхнеуральского района
 «Верхнеуральский Вестник» — первое независимое СМИ Верхнеуральского района (архив)